

Geografia
 Staley – comunità della California, Stati Uniti
 Staley – comune della Carolina del Nord, Stati Uniti

Persone
 Dawn Staley – cestista e allenatrice statunitense
 Jenny Staley – tennista australiana
 Joe Staley – giocatore di football americano statunitense
 Layne Staley – cantante statunitense